Lilienthal henviser til:

 Andor Lilienthal
 Karl von Lilienthal
 Otto Lilienthal

 Byer
 Lilienthal, Tyskland